Кубок Першого каналу 2017 — 50-й міжнародний хокейний турнір у Росії, пройшов 13—17 грудня 2017 року в Москві у рамках Єврохокейтуру. Один матч було зіграно в Празі.

Арена

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі гравці 
 Найкращий воротар:  Василь Кошечкін
 Найкращий захисник:  В'ячеслав Войнов
 Найкращий нападник:  Кі Сун Кім

Примітки

Посилання 
 Результати турніру  

Московський міжнародний турнір з хокею
Єврохокейтур
2017 у хокеї з шайбою
Грудень 2017
2017 у Росії